

Сайо — місто, штат Нью-Йорк
 Сайо — місто, штат Орегон
 Сайо — селище, штат Огайо
 Сайо — переписна місцевість, штат Нью-Йорк